Тироло () — коммуна в Италии, располагается в регионе Трентино — Альто-Адидже, в провинции Больцано.

Население составляет 2380 человек (2008 г.), плотность населения составляет 93 чел./км². Занимает площадь 26 км². Почтовый индекс — 39019. Телефонный код — 0473.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.gemeinde.tirol.bz.it/

Достопримечательности 
 Замок Тироль

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики